

Населені пункти та їхні частини

 Кароліново — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кароліново — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Кароліново — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Кароліново — частина села Філіпув-Другий в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Кароліново — осада в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки